Дуглас Норман Гарві (; 19 грудня 1924 — 26 грудня 1989, Монреаль, провінція Квебек, Канада) — канадський хокеїст у Національній хокейній лізі. Вважається одним з найкращих захисників, які коли-небудь грали у хокей. Згодом — хокейний тренер.

Статистика

Нагороди НХЛ

Примітки

Посилання 
 Біографія Даґа Гарві  на сайті Legends of Hockey 
 Кр'єрна статистика Даґа Гарві  на сайті The Internet Hockey Database 
 Stole This from a Hockey Card: A Philosophy of Hockey, Doug Harvey, Identity and Booze 

Уродженці Монреаля
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Люди на марках
Канадські хокейні тренери
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Володарі Кубка Стенлі
Люди з біполярним афективним розладом